Die FIA-GT-Meisterschaft 2006 umfasste insgesamt zehn Rennen in acht Ländern. Das Rennen in Spa-Francorchamps wurde als 24-Stunden-Rennen ausgetragen. Michael Bartels und Andrea Bertolini gewannen die Meisterschaft der GT1-Klasse, Jaime Melo die der GT2-Klasse.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Fahrer, Teams und Marken GT1

Fahrer, Teams und Marken GT2

Weblinks 

 Saisonrückblick
 Teilnehmerliste
 Wertungen

2006
Motorsportsaison 2006